Мадра́со () — испанская фамилия, представляющая несколько поколений художников:
 Мадрасо, Анхель (род.1988) — испанский велогонщик.
 Мадрасо, Педро де (1818—1898) — испанский художник, сын Хосе Мадрасо
 Мадрасо, Раймундо (1841—1920) — испанский художник, сын Федерико Мадрасо
 Мадрасо, Сесилия де (1846—1932) — испанский коллекционер тканей, дочь художника Федерико Мадрасо, супруга художника Мариано Фортуни
 Мадрасо, Федерико (1815—1894) — испанский художник-портретист, сын Хосе Мадрасо
 Мадрасо, Хосе (1781—1859) — испанский художник
 Мадрасо-и-Очоа, Федерико (1875—1935) — испанский художник-портретист, сын Раймундо Мадрасо

Художественные династии